Dorylaimida är en ordning av rundmaskar. Dorylaimida ingår i klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Dorylaimida 259 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Dorylaimida